Se llama adaraja a los saledizos y huecos que se forman en el lateral de un muro destinados a ligar más solidamente el muro que se construirá posteriormente. 

Las adarajas son las piedras o ladrillos salientes dejados alternativamente de hilada en hilada sobre un paramento de muro de modo que siguiendo la misma alineación se puedan ligar las hiladas de la nueva construcción a las de la antigua.

Referencias

Construcción